Bezpiecznik – podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Należy on do grupy urządzeń zabezpieczających.

Działanie bezpiecznika 
Zasada działania bezpiecznika powinna:
 być możliwie prosta (zrozumiała dla obsługi)
 być możliwie bezpośrednio związana z czynnikiem zagrożenia
 zapewniać możliwie wysoką pewność zadziałania
 zapewniać niski koszt produkcji lub eksploatacji bezpiecznika.

Podział bezpieczników 
 Podział według czynnika zagrażającego
 bezpieczniki ciśnieniowe:
 nadciśnieniowe – od nadmiernego wzrostu ciśnienia (np. zawór bezpieczeństwa)
 niedociśnieniowe – od próby uruchomienia lub blokujące urządzenie przy zbyt niskim ciśnieniu, np. stosowane w dźwigach zabezpieczające ramię dźwigu przed spadnięciem w przypadku przerwania się węża doprowadzającego olej do siłownika
 bezpieczniki elektryczne 
 topikowe
 gazowydmuchowe
 bezpieczniki gazowe: 
 instalacji gazowej:
 bezpieczniki płynowe
 obecności gazu
 obecności płomienia
 przepływowe
 spawalnicze:
 acetylenowe
 przypalnikowe
 bezpieczniki mechaniczne:
 bezpieczniki blokujące – np. broni palnej
 bezpieczniki dynamiczne – np. przy wiązaniach narciarskich
 bezpieczniki kinetyczne
 bezpiecznik termiczny:
 przed mrozem – instalacja CO (centralnego ogrzewania)
 przeciwoparzeniowe
 bezpiecznik przeciwpożarowy

 Podział według sposobu działania
 bezpośredni
 pośredni

 Podział według kryteriów ekonomicznych i społecznych
 koszt bezpiecznika lub jego eksploatacji
 prawdopodobieństwo zagrożenia dla ludzi
 wartość zabezpieczanego urządzenia

 Podział według krotności użycia
 jednokrotne
 wielokrotne

 Podział według niezawodności
 pewności zadziałania przy zagrożeniu
 selektywności zadziałania

 Podział według obsługi
 bezobsługowe – samokasujące stan zadziałania
 obsługowe – wymagają wymiany lub interwencji serwisu

Bezpieczeństwo
Urządzenia